Le Tower Roosevelt est une zone historique située dans le parc national de Yellowstone.

Intérêts
La zone est constituée de :

Le ranch Buffalo Ranch
Le ranch Buffalo fut construit au début des années 1900 pour accroître le territoire des bisons qui étaient en voie de disparition dans la région. Les opérations durèrent jusque dans les années 1950. Il reste toujours actuellement des bâtiments du ranch original qui sont par ailleurs listés sur le registre des lieux historiques des États-Unis.

La station Tower Ranger et le district historique national de Roosevelt
Il s'agit d'une réplique d'une station de ranger construite en 1907. Le lodge Roosevelt qui fut construit en 1920 et pourrait également devenir un lieu historique des États-Unis. Ce lieu fut très utile pour permettre aux visiteurs de l'époque de prendre connaissance du parc.

Le Pleasant Valley
Pleasant Valley était un des premiers hôtels construits dans le parc. Il fut en effet construit entre 1884 et 1893. Les bâtiments anciens ont été remplacés depuis.

Le sentier de randonnée Bannock Trail
Ce sentier était déjà utilisé par les Amérindiens pour atteindre les plaines des bisons.

Liens externes 
  Yellowstone National Park - Tower Roosevelt

Notes et références 

Géographie du parc national de Yellowstone